Il singolare dell'Open 13 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guy Forget era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomas Enqvist ha battuto in finale Marcelo Ríos 6-4, 1-0 dopo il ritiro di Rios.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (finale)
  Thomas Enqvist (campione)
  Michael Stich (primo turno)
  Marc Rosset (quarti)

 Cédric Pioline (primo turno) 
 Petr Korda (secondo turno) 
 Francisco Clavet (primo turno) 
 Hendrik Dreekmann (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 1997
ATP Tour 1997